Haplophyllum kan syfta på:

 Haplophyllum (djur) – ett släkte av kejsardubbelfotingar
 Haplophyllum (växter) – ett släkte av vinruteväxter